Guantánamo – città di Cuba
Provincia di Guantánamo – provincia di Cuba
Baia di Guantánamo – baia situata a Cuba
Base navale di Guantánamo – base navale statunitense a Cuba
Campo di prigionia di Guantánamo – campo di prigionia all'interno della omonima base navale